Il Roller Hockey Asia Cup 2010 è stata la 12ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata a Taiwan nella città di Taipei dal 25 al 26 luglio 2010.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale nipponica per la 4ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dalla nazionale di Taiwan per la 1ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Finale 1º - 2º posto

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Finale 1º - 2º posto

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati su rinkhockey.net
 Risultati su rinkhockey.net

2010